Реинкарнация:

 Реинкарнация — группа религиозно-философских доктрин.

В кинематографе
 Перевоплощённый (другое название — Реинкарнация) — документальный фильм Snoop Dogg 2012 года об исследованиях регги и растафари культурах.
 Реинкарнация — японский фильм ужасов 2005 года.
 Реинкарнация — американский фильм ужасов 2018 года.

См. также 
 Реинкарнация Изабель — итальянский фильм ужасов 1973 года режиссёра Ренато Ползелли.
 Reincarnation (значения)